Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2016 nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla česká světová šestka Petra Kvitová, která se po příjezdu do Sydney z turnaje odhlásila pro přetrvávající žaludeční problémy. Ty ji nedovolily hrát ani na předchozí šenčenské události. Finalistka z minulého ročníku Karolína Plíšková skončila ve čtvrtfinále na raketě světové dvojky Simony Halepové.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená ruská tenistka Světlana Kuzněcovová, jež ve finále hladce zdolala portorickou kvalifikantku Mónicu Puigovou po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Apia International Sydney 2016